Михаил Аркадьев:
 Аркадьев, Михаил Александрович (род. 1958) — российский дирижёр, пианист, композитор, теоретик музыки, правозащитник.
 Аркадьев, Михаил Павлович (1896―1937) ― советский дипломат, деятель культуры, директор МХАТ им. Горького (1936—1937).